Miejscowości w USA:
 New Britain – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 New Britain – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
Gminy w USA:
 New Britain (ang. New Britain Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks

Wyspa:
 Nowa Brytania (ang. New Britain) – największa wyspa w Archipelagu Bismarcka